Magyar Imre (1791–1871) földbirtokos, mezőgazda, tanár
 Magyar Imre (1892–1976) újságíró
 Magyar Imre (1910–1984) belgyógyász, egyetemi tanár, író
 Magyar Imre (1910–1974) sportlovas, edző
 Magyar Imre (1963) geológus, az MTA doktora
 Magyar Imre (1966) evezős

Jegyzetek